

Toponyme 
 Cabanès, commune française de l'Aveyron
 Cabanès, commune française du Tarn

Patronyme 
 Augustin Cabanès (1862-1928), médecin et historien de la médecine

Voir aussi

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme